Viktoryja Azaranka e Ashleigh Barty erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Tímea Babos /  Zhang Shuai (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (secondo turno)

  Kirsten Flipkens /  Elise Mertens (ritirate)
  Veronika Kudermetova /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinale)
  Sofia Kenin /  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

Wildcard 

  Martina Trevisan /  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
  Jasmine Paolini /  Giulia Gatto-Monticone (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2020